El camino, Spaans voor "de weg" of "het pad"

In muziek
El Camino (album van Vox Dei), een muziekalbum uit 2005 van Vox Dei
El Camino (album van Adriana Evans), een muziekalbum uit 2007 van Adriana Evans
El Camino (album van The Black Keys), een muziekalbum uit 2011 van The Black Keys
El Camino (lied), een lied uit 1990 van Ween
El Camino (Nederlandse band), een postrockband uit Nederland

In film
El Camino (2000), een Argentijnse film uit 2000
El camino (2008), een film van Erik S. Wiegel uit 2008
El Camino: A Breaking Bad Movie, een Amerikaanse film uit 2019
El Camino Christmas, een Amerikaanse televisiefilm uit 2017

Overige betekenissen
 Chevrolet El Camino, een auto van het merk Chevrolet
 El Camino (Californië), een plaats in Tehama County
 Camino de Santiago, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella